Ге́за О́ттлик (; 9 мая 1912, Будапешт — 9 октября 1990, там же) — венгерский писатель, переводчик, теоретик бриджа. Представитель «психологического романа» Венгрии.

Лауреат государственной премии Венгрии по литературе им. Кошута (1985).

Биография 

Родился в знатной венгерской семье с давними военными традициями. Окончил кадетскую школу Кёсеге и военное училище в Будапеште. Однако решил сменить профессию и поступил на физико-математический факультет Будапештского университета (1931—1935). Окончив университет, пытался найти работу журналиста. В 1939 в прессе стали появляться его первые сочинения.

После недолгой работы на венгерском радио, в 1945 году он стал секретарём Венгерского ПЕН-клуба (до 1957 года), работал драматургом на радио, некоторые свои работы передавал на Запад. После 1948 года, по политическим мотивам перестал публиковаться и вынужден был зарабатывать на жизнь литературными переводами, в основном, с английского. Среди его переводов произведения Чарльза Диккенса, Бернарда Шоу, Джона Осборна, Ивлин Во, и немецкого (Томас Манн, Готфрид Келлер, Стефан Цвейг).

С конца 1950-х годов постепенно смог вернуться к литературной жизни. В 1957 напечатал короткий роман Hajnali háztetők, а в 1959 году — свой наиболее известный и культовый автобиографический роман «Училище на границе». В этом романе описан непростой и жестокий период обучения и взросления подростка в военном училище. В первую очередь это психологическое исследование внутреннего мира подростка 12-15 лет, но тяжёлая атмосфера военного училища с насаждаемой начальством «дедовщиной» неявно сопоставляется с атмосферой общественной жизни Венгрии. Роман принёс успех Г. Оттлику и получил признание за рубежом.

В 1960 году он принял участие в поездке в Лондон, где в знак признания за качество переводов был награждён премией и получил грант от британского правительства.

В жизни, был страстным игроком в бридж. Разрабатывал теорию игры и внедрил целый ряд новых понятий. Результатом этого стала популярная книга «Приключения в игре картами» (1979), написанная совместно с Хью Келси. Специалисты писали, что книга Г. Оттлика открыла новую страницу во многих технических областях и до сих пор считается одной из самых передовых книг по карточной игре. Опрос американских экспертов бриджа в 2007 году поставил её на третье место в списке фаворитов всех времён, то есть по прошествии 30-ти лет после первой публикации книги.

Автор сборников рассказов, романов, эссе, исследований, статей.

Избранные произведения 
 Hamisjátékosok (1941)
 Hajnali háztetők (1957)
 Iskola a határon (1959)
 Minden megvan (1969)
 Adventures in Card Play(1979), 285 pp., 
 Próza (1980)
 A Valencia-rejtély (1989)
 Hajónapló (1989)
 Buda (1993)

Переводы на русский язык

Награды 
 Премия имени Аттилы Йожефа (1981),
 Премия имени Кошута (1985)

Примечания

Ссылки 
 Húsz éve halt meg Ottlik Géza 
 Оттлик, Геза  - Яд ва-Шем 

Венгерские писатели
Члены ПЕН-клуба
Бридж
Лауреаты премии Кошута
Лауреаты премии имени Аттилы Йожефа
Похороненные на кладбище Фаркашрети
Праведники народов мира в Венгрии